O evento de duplas masculinas do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputado no Ginásio de Usos Múltiplos, em Guadalajara com 32 atletas de 13 países.

Medalhistas

Cabeças-de-chave

 (Campeões)
 (Semifinal)
  

<li> (Quartas-de-final) 
<li> (Primeira rodada)

Resultados

Finais

Chave superior

Chave inferior

Duplas masculinas